Aston Martin DBS kan syfta på:

Aston Martin DBS (1967) – en bil från 1967
Aston Martin DBS (2008) – en bil från 2008